

Козаче — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Козаче — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Козаче — село, Запорізька область, Вільнянський район
 Козаче — село, Одеська область, Подільський район
 Козаче — село, Полтавська область, Оржицький район
 Козаче — село, Полтавська область, Чутівський район
 Козаче — село, Сумська область, Путивльський район
 Козаче — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Козаче — село, Черкаська область, Уманський район